Grewolls ist der Familienname folgender Personen:

 Antje Heling-Grewolls, geb. Grewolls (* 1969), deutsche Kunsthistorikerin
 Grete Grewolls (* 1946), deutsche Bibliothekarin.